Giovanni Dalla Libera – ex cestista italiano
 Ernesto Dalla Libera – presbitero e un musicista italiano
 Sandro Dalla Libera – organista, compositore, musicologo e studioso di organaria italiano